Натуральне число 2052
 2052 рік до нашої ери
 2052 рік нашої ери